Kinoteka – kino w Warszawie
 „Kinoteka” – Festiwal Polskich Filmów „Kinoteka”
 Kinoteka – festiwal polskich filmów w Sztokholmie